Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди ветеранов () — ежегодное соревнование финских команд по кёрлингу, составленных из игроков возраста 50 лет и старше. Проводится с 1999 года для мужских команд и с 2013 года для женских команд. Организатором является Ассоциация кёрлинга Финляндии ().

Команды-победители чемпионата (в мужском и женском турнирах) получают право представлять Финляндию как её соответствующие сборные команды на очередном .

Места проведения и призёры

Мужчины 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Женщины 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Чемпионы Финляндии по кёрлингу | Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Финляндии

См. также 
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Финляндии по кёрлингу на колясках

Финляндия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1999 года
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2013 года